IFF — аббревиатура. Может относиться к:
 Interchange File Format — стандарт для файлов обмена данными, разработанный в 1985 г.;
International Floorball Federation — Международная федерация флорбола;
 Identification friend or foe — система радиолокационного опознавания («свой-чужой»).

См. также 
iff — сокращение от  (тогда и только тогда) — в математике и логике — двуместная эквиваленция, то есть двуместная логическая связка, указывающая, что исходные утверждения либо оба истинны, либо оба ложны.